Ко́бленц () — немецкая и еврейская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Кобленц, Александр Нафтальевич (1916—1993) — советский шахматист и шахматный тренер, мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.
 Кобленц, Григорий Михайлович (1894—1991) — советский военный деятель.
 Кобленц, Уильям (1873—1962) — американский физик и астрофизик.

Топоним 
 Кобленц — город в Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
 Кобленц — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Кобленц — коммуна в Германии, районный центр в земле Мекленбург — Передняя Померания.

Другое 
 Кобленц — ударный кратер на обратной стороне Луны.
 «Кобленц» — футбольный клуб города Кобленц.

См. также 
 Кобленцский манифест